Ла Вирхенсита има више значења:

 Ла Вирхенсита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вирхенсита (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вирхенсита, Ел Пуеблито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхенсита (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхенсита, Ел Пуеблито (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхенсита (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Вирхенсита, Линдависта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вирхенсита (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику